Il singolare del Movistar Open 1995 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Sláva Doseděl ha battuto in finale Marcelo Ríos 7-6 (7-3), 6-3.

Teste di serie

  Gilbert Schaller (primo turno)
  Albert Costa (semifinali)
  Marcelo Ríos (finale)
  Francisco Clavet (primo turno)

 Javier Sánchez (primo turno) 
 Bohdan Ulihrach (primo turno) 
 Àlex Corretja (quarti di finale) 
 Sjeng Schalken (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Movistar Open 1995
ATP Tour 1995